Анаи́т Арша́ковна Ананя́н (1900—1987) — советский армянский овощевод-селекционер. Герой Социалистического Труда (1971). Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1967). Заслуженный агроном Армянской ССР.

Биография 
Родилась в с. Дилижан. Окончила сельскохозяйственный факультет Политехнического института в Тифлисе (1926).

С 1933 года работала на республиканской селекционной станции овощебахчевых культур Армянской ССР, в 1949-84 годах её директор.

Доктор сельскоxозяйственныx наук (1966).

Получила такие сорта помидоров, как «Анаит-20», «Юбилейный-26», «Звартноц» и др. 

8 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоена звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Умерла 1 или 2 сентября 1987 года.

Библиография 
«Овощеконсервные культуры Армении» (1965 г.)

Награды 
 Герой Социалистического Труда (08.04.1971).
 Два ордена Ленина (1966, 08.04.1971).
 Орден «Знак Почёта» (24.11.1945).
 Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1967).
 Заслуженный агроном Армянской ССР.

Примечания

Источники 
 
 Анаид Аршаковна Ананян: [Герой Соц. Труда, засл. агроном АрмССР, селекционер-овощевод, 1900—1987: Некролог] // Коммунист. — 1987. — 4 сент.

Селекционеры по алфавиту
Селекционеры СССР
Селекционеры Армении
Учёные по алфавиту
Учёные Армении
Женщины-учёные СССР
Агрономы СССР
Агрономы Армении
Агрономы по алфавиту
Овощеводы
Выпускники Тбилисского политехнического института
Селекционеры овощных культур